Theiner ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Theiner (1804–1874), deutscher Kirchenhistoriker
 Egon Theiner (* 1968), Südtiroler Sportjournalist und Buchautor
 Gertrud Theiner-Haffner (1912–1989), österreichische Schriftstellerin
 Heinrich Theiner (1905–1973), Südtiroler Politiker
 Johann Anton Theiner (1799–1860), deutscher Theologe
 Maria Theiner (* 1980), österreichische Journalistin, Hörfunk- und Fernsehmoderatorin
 Nikolaus Theiner (* um 1535/40; † 1620), Steinmetz und Baumeister der Renaissance
 Peter Theiner (* 1951), deutscher Historiker
 Richard Theiner (* 1958), Südtiroler Politiker

Siehe auch:
 Tajner